Ло́йа́л А́ндервуд (англ. Loyal Underwood) — американский киноактёр, известный своим сотрудничеством с Чарли Чаплином. Его небольшой рост — 165 см — прославил его как хара́ктерного комика, соперника персонажа Чаплина. Чаще всего играл рабочих, отцов гигантских сыновей, важных гостей.

Фильмография

Ссылки 

Родившиеся в Рокфорде
Умершие в Лос-Анджелесе
Актёры США
Киноактёры США
Актёры немого кино
Комики XX века